GameDesire (przedsiębiorstwo)
 GameDesire (portal)